Glandorff ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hermann Glandorff (1687–1763), deutscher Jesuit und Missionar 
 Johann Glandorff († 1649), Bürgermeister von Heilbronn 1643 bis 1649